Dicrocheles är ett släkte av spindeldjur. Dicrocheles ingår i familjen Laelapidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Dicrocheles